Kwanza kan syfta på:

 Kwanza – Angolas valuta
 Kwanza (flod) – en flod i Angola

Se även
 Cuanza
 Kwanzaa – en högtid som firas sedan årsskiftet 1966–1967, huvudsakligen av afroamerikaner i USA